Гай Саллюстий Крисп ():

 Гай Саллюстий Крисп (1 октября 86 до н. э. ‒ 13 мая 34 до н. э.) — древнеримский историк, родился в сабинском городе Амитерне; происходил из плебейской фамилии; провёл в Риме свою очень разгульную молодость
 Гай Саллюстий Крисп Пассиен (? — 47) — консул-суффект 27 года и консул Римской империи 44 года

См. также
 Саллюстий (значения)